Produit mixte : cas particulier du déterminant en géométrie euclidienne de dimension quelconque;
 Produit mixte : en géométrie vectorielle, cas particulier du déterminant en géométrie euclidienne de dimension 3.